Mystriosuchus est un genre éteint de phytosaures du Trias supérieur (Norien moyen) d'Europe, c'est-à-dire ayant vécu il y a environ  (millions d'années).

Étymologie 
Du grec ancien « suchus » crocodile et « mystrio » cuillère.

Description 
Deux espèces sont connues : 
 Mystriosuchus planirostris (von Meyer, 1863
 Mystriosuchus westphaliHungerbuhler, 2000.

Mystriosuchus planirostris 

L'espèce type mesure environ  de long, comme l'a démontré la découverte d'un squelette complet en Lombardie, décrit en 1995. L'anatomie de son corps suggère que Mystriosuchus était mieux adapté à la vie aquatique que les autres phytosaures ; il possède en effet des membres courts en forme de pagaie et un aileron sur sa queue. La morphologie de son crâne avec de longues mâchoires similaires à celles des gavials actuels fait penser à un régime alimentaire à base de poissons.
Ce spécimen italien a aussi démontré que certains Mystriosuchus vivaient uniquement dans le milieu marin et non tous en eau douce comme les paléontologues le pensaient auparavant.

Mystriosuchus westphali 
 
À la différence de M. planirostris, M. westphali montre une crête osseuse sur sa mâchoire supérieure qui pouvait soutenir une crête kératineuse plus importante, tandis que M. planirostris a un museau simple dépourvu d'ornements et de crêtes osseux.

Classification 
Après avoir été considéré comme appartenant à la sous-famille des Mystriosuchinae, des analystes cladistiques l'ont placé au sein de la sous-famille des Pseudopalatinae.

Cladogramme montrant la position de Mystriosuchus westphali au sein des Phytosauria selon Stocker (2012) :

Références

Références taxinomiques 

Genre d'archosaures préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Trias supérieur
Paléontologie en Italie
Taxon fossile décrit en 1896